{{Фильм
|РусНаз      = Край тьмы
|ОригНаз     = Edge Of Darkness
|Изображение = Edge Of Darkness (1943).jpg
|Жанр        = драма
|Режиссёр    = Льюис Майлстоун
|В главных ролях      = Эррол ФлиннЭнн ШериданУолтер ХьюстонНэнси Коулмэн
|Продюсер = Генри БланкДжек Л. Уорнер
|Сценарист = Уильям ВудсРоберт Россен
|Композитор = Франц Ваксман
|Оператор = Сидни Хикокс
|Компания = Warner Bros. Pictures Co.
|Бюджет =
|Сборы =
}}
«Край тьмы» () — художественный фильм режиссёра Льюиса Майлстоуна по одноимённому роману Уильяма Вудса.

 Сюжет 

Вторая мировая война, уже два года как в Норвегию вторглись фашисты. В маленькой рыбацкой деревушке расположена штаб-квартира немецкой армии с казармами солдат. Местные жители хотят поднять восстание, но ждут поставки оружия из Англии. Их лидер, Карен Стенсард, пытается поднять жителей, но не все уверены в эффективности такого восстания. Многие знают о жестокости нацистов.

 В ролях 
 Эррол Флинн — Гуннар Брогге Энн Шеридан — Карен Стенсгард Уолтер Хьюстон — доктор Мартин Стенсгард Нэнси Коулмэн — Катя Джудит Андерсон — Герд Бьярнесен Рут Гордон — Анна Стенсгард Джон Бил — Йоханн Стенсгард Моррис Карновски — Секстус Андресен Чарльз Дингл — Каспар Торгерсон Арт Смит — Кнут Остерхольм Фрэнк Уилкокс — Дженсен (в титрах не указан)
 Вирджиния Кристин — Хульда (в титрах не указана)
 Хелен Тимиг — миссис Фрида Малкен (в титрах не указана)
 Курт Кройгер — немецкий лётчик'' (в титрах не указан)

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.
  — 9 апреля 1943 (премьерный показ в Нью-Йорке)
  — 24 апреля 1943
  — 1945
  — 11 июня 1945
  — 21 октября 1945
  — 14 января 1946
  — 10 июня 1949
  — 1977

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1943 года
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке